Такмичење у спринту у женској конкуренцији на Зимским олимпијским играма 2018. у Пјонгчангу, одржано је 19. фебруара, на комплексу за скијашко трчање и биатлон Алепнзија у окрузима Daegwallyeong-myeon, Pyeongchang-gun, који се налазе у Провинцији Gangwon-do у Јужној Кореји са почетком у 20.15 часова по локалном времену.

Титулу олимпијске победнице из Сочија 2014. бранила је Анастасија Кузмина из Словачке која је освојила злато и 2010. Поред ње биле су и освајачица бронзане медаље Вита Семеренко из 2014. и бронзане медаље из 2010. године Мари Дорен Абер. Нико од њих се није вратио на победничко постоље, мада је Дорин Аберт завршила као четврта.

Кузмина је имала најбоље време у првих 2,5 км, али је два пута промашила прилико гађања, па је испала из такмичења за медаљу. Псле првог гађања видуила је Доротеа Вијерер, коју је пратило неколико биатлонки, али је два пута промасшила мету на следећем гађању, па је и она испала из конкуренције за медаље. После другог гађања, Лаура Далмајер је била једина биатлонка у водећој групи која није промашила ниједну мету. Она је водила 13 секунди пред Вероником Витковом и Марте Олсбу, а више од 20 секунди пред другим учесницама. Међутим, Виткова и Олсбу су имале раније стартне бројеве, а Далмииер није имала проблема са очува предност и на крају завршивши на првом месту. Олсбу (11), који је почела трку непосредно пред Витковом (12), након другог гађања заостајала је 0,1 секунду, коју је надокнадила у трећем кругу и завршила као друга. Виткова је освојила бронзану медаљу. Лиза Витоци, Ирене Кадуриш и Паулина Фијалкова су изгубили око 10 секунди за Виткове и Олсбу након другог гађања (сви су започеле после њих и после Далмајер), али су спорије трчале него што су то урадиле до тада. Марие Дорин Аберт је изгубила 13 секунди за Витковом, па је појачала темпо и на крају стигла као четврта 8 секунди иза Олсбу.

Освајачи медаља

Земље учеснице 
 
Учествовале су 87 биатлонки из 27 земаља 

  (3)
  (4)
  (4)
 (1)
  (4)
  (4)
  (4) 
  (4)
  (4)
  (2)
  (1)
  (2)
  (4)
  (4)
  (4)
  Русија (ОАР) (2)
  (1)
  (4)
  (4)
  (2)
  (1)
  (4)
  (4)
  (4)
  (4)
  (4)
  (4)

Правила такмичења 
Спринт је дисциплина која се за женее одржава на кружној стази од 7,5 км. Трче се 3 круга по 2,5 км. Такмичарке почињу трку појединачно у временским размацима (30 секунди или 1 минут). У току трке гађа се два пута после првог круга из лежећег, а после другог из стојећег положеја, укупно 10 мета. Сваки промашај доноси казнени круг трчања од 150 метара. Првих 60 првопласираних на крају такмичења пласирају се за дисциплину потера.

Резултати 
Легенда: Л = лежећи став, С = стојећи став

Референце

Спољашње везе 
 Резултати на званичном сајту ЗОИ 2018

Биатлон на Зимским олимпијским играма 2018.